San Juan de los Llanos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Libres, Libres, ort, Puebla, 
 San Juan de los Llanos, Guerrero, ort, Igualapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar